Molekulska formula -{C11H15NO}- se može odnositi na:

 1-Aminometil-5-metoksiindan
 3-Metilmetkatinon
 6-APDB
 Bufedron
 Etkatinon
 Izoetkatinon
 Mefedron
 Metamfepramon
 MMAI
 Fenmetrazin